

Cinema
 Yağmur – film turco del 1971

Geografia
Turchia
 Yağmur – località della provincia di Amasya
 Yağmur – località del distretto di Mazıdağı (provincia di Mardin)
 Yağmur – località della provincia di Tokat

Onomastica
 Yağmur – nome proprio di persona turco

Persone
 Eser Yağmur – calciatore turco
 Mehmet Yağmur – cestista turco